53-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия с 28 августа по 7 сентября, 1996 года.

Второй раз, никто не получил Серебряного льва за лучшую режиссёрскую работу.

Жюри 

Главное жюри:
 Роман Поланский (президент, Польша),
 Пол Остер,
 Анжелика Хьюстон (США),
 Сулейман Сиссе (Сенегал),
 Каллсито Козулич,
 Мириам Мафаи (Италия),
 Мринал Сен (Индия),
 Антонио Скармета (Чили),
 Хулья Уканзу (Турция).

Фильмы в конкурсе

Награды 
 Золотой лев: Майкл Коллинз режиссёр Нил Джордан
 Серебряный лев — Особый приз жюри: Разбойники. Глава VII режиссёр Отар Иосселиани
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Лиам Нисон — Майкл Коллинз
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Виктория Тивисоль — Понетт
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф: Роберт Олтмен, Витторио Гассман, Дастин Хоффман и Мишель Морган

Библиография 
 L’Europeo, Cinema in Laguna, Сентябрь 2008 года

Ссылки 
 53-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции 

Август 1996 года
Сентябрь 1996 года
1996 год в Италии
Кинофестивали 1996 года